Het Duitse woord voor appelboom. 
Apfelbaum (Gummersbach), een dorp in de gemeente Gummersbach, Duitsland
Birgit Apfelbaum, Duits sociaal wetenschapper
Peter Apfelbaum, Amerikaans jazzmuzikant
Apfelbaumer Zug, een grote ijzerertsmijn in Brachbach, Duitsland